Гліб Юрійович, в хрещенні  Олександр (між 1108 і 1147 — 20 січня 1171/1773) — руський князь із династії Рюриковичів. Великий князь Київський. Син Юрія Довгорукого. Поставлений на Київський престол, після захоплення та зруйнування Києва, суздальським князем Андрієм. Став першим київським князем, що не титулувався як «Великий».

Біографія 
Князь городець-остерський (1147, 1151-1152), переяславський (1155-1169), Київський (з 12 березня 1169 до 20 лютого 1170 та з 13 квітня 1170 до 20 січня 1171). Одружився з дочкою чернігівського князя Ізяслава III Давидовича.

Після зруйнування Києва Андрій Боголюбський посадив на київський стіл свого молодшого брата — переяславського князя Гліба Юрійовича. 1170 року Мстислав II Ізяславич знову ненадовго зайняв Київ.

Помер 20 січня 1171 року (за іншими даними, 1173 року) року, отруєний киянами.

Був похований, як і батько, у церкві Спаса на Берестові.

Родина 

 батько: Юрій Довгорукий
 мати: Донька половецького хана Аепи

Родовід

Примітки

Література

Посилання 

Великі князі Київські
Переяславські князі
Князі курські
Рюриковичі
Поховані в церкві Спаса (Берестів)
Руські князі половецького походження